Дитрик () — фамилия.

Известные носители:
 Дитрик, Блейк (род. 1993) — американская профессиональная баскетболистка, выступающая в ВНБА.
 Дитрик, Коби (род. 1948) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА и НБА.
 Дитрик, Эллен Баттелл (1847—1895) — американская писательница и суфражистка.